Albina Kelmendi (1998-), chanteuse albano-kosovare ;
 Ali Kelmendi, (1900–1939), communiste kosovare ;
 Jeton Kelmendi (né en 1978), écrivain albanais ;
 Majlinda Kelmendi (née en 1991), judokate kosovare ;
  (né en 1985), footballeur albanais.